Grünen steht für:

 verschiedene Parteien mit ökologischer Ausrichtung, siehe Liste grüner Parteien
 die Partei Bündnis 90/Die Grünen in Deutschland
 die Partei Die Grünen – Die Grüne Alternative in Österreich
 die Partei Verdi Grüne Vërc in Südtirol

Grünen steht für:

 Grünen BE, Ortsteil der Gemeinde Sumiswald, Kanton Bern
 Grünen (Fluss), einen Fluss im Kanton Bern